Denumirea de Poleana se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Poleana, un sat în comuna Straldja, regiunea Iambol;
 Poleana, un sat în comuna Sitovo, regiunea Silistra;
 Poleana, un sat în comuna Rudozem, regiunea Smolean.